Whetstone bezeichnet:

 Whetstone (Programm), Software
 Whetstone River, Fluss in den US-Bundesstaaten South Dakota und Minnesota

Whetstone ist der Familienname folgender Personen:

 George Whetstone (~1550–1587), englischer Dramatiker und Autor
 John L. Whetstone (1821–1902), US-amerikanischer Maschinenbauingenieur und Erfinder
 William Whetstone († 1711), englischer Marineoffizier

Whetstone ist der Name folgender Orte:

 Whetstone (Arizona), Vereinigte Staaten
 Whetstone (Leicestershire), England
 Whetstone (London), England
 Whetstone (West Virginia), Vereinigte Staaten